Jelzin ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Nikolajewitsch Jelzin (1931–2007), erster Präsident Russlands
 Sergei Witaljewitsch Jelzin (1897–1970), sowjetischer Komponist

Siehe auch:
 Yelchin